Кубок Владимирской области по футболу — ежегодный кубковый турнир, проводящийся среди любительских команд Владимирской области. Турнир  в современном его виде основан в 1955 году, а с 1978 года его победитель играет с победителем чемпионата Владимирской области за Суперкубок области (Кубок сезона).

Структура проведения 
Турнирная система плей-офф остаётся неизменной из года в год, однако в связи с непостоянным количеством участников, кубок каждый сезон стартует с разной стадии.

Так, ещё в 1989 году турнир стартовал с 1/32 финала, в нём принимало участие 22 команды.

Но в 2000-х количество участников сократилось, и турнир стал начинаться с 1/8, 1/4, а то и сразу с 1/2 финала.

В 2010-х года областная федерация футбола под угрозой снятия очков в итоговой таблице обязала все команды чемпионата области («первой группы») участвовать в розыгрыше кубка, и количество участвующих команд снова увеличилось.

Обладатели кубка 

Ниже представлена таблица обладателей кубка области по годам.

См.также 
 Чемпионат Владимирской области по футболу

Ссылки 
 Все обладатели кубка Владимирской области по футболу
 О победе футбольной команды «ВНИИЗЖ» в Кубке Владимирской области 2017 г.
 Сайт Владимирской областной федерации футбола

Примечания 

К
Региональные футбольные турниры России
1950-е годы во Владимирской области